Víziváros, városrész Budapest I. és II. kerületében
 Víziváros, városrész Esztergomban
 Víziváros, városrész Győrött
 Víziváros, városrész Székesfehérvárott